Carlos se poate referi la:

Antroponime

Juan Carlos  I al Spaniei
John Carlos
Roberto Carlos
Carlos Moyà
Carlos Santana
Carlos Tévez
Carlos Gardel
Carlos Reutemann
Carlos Carnero
Carlos Marchena
Juan Carlos Ferrero
Carlos  Valderrama (fotbalist)
Carlos Coelho
Carlos Slim
Carlos Lage
Carlos Candal
Wendy Carlos

Toponime
Antônio Carlos, oraș din unitatea federativă Minas Gerais , Brazilia
Carlos  Chagas, Minas Gerais, un oraș în unitatea federativă Minas Gerais (MG), Brazilia .
Carlos Gomes, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia
 Carlos, Maryland, SUA
 Carlos, Minnesota, SUA

Vezi și
Carol (dezambiguizare)

Nume